Arrondissement Avesnes-sur-Helpe
Avesnois (regionaal natuurpark)